El término traza puede aludir, en esta enciclopedia:

En álgebra lineal
a la traza de una matriz cuadrada: A es la suma de los elementos de la diagonal principal;
a la forma de traza, relación numérica respecto a la extensión finita de un cuerpo;

En geometría analítica
a la traza, la intersección de un lugar geométrico con los planos;

En sintaxis
a la traza o huella, la marca dejada por un constituyente sintáctico, al haberse desplazado a una nueva posición;

En un sistema global de navegación por satélite (GPS)
a la traza de ruta (registro de ruta) capturada por un dispositivo;

En arquitectura
a la traza, el diseño o dibujo que se hace para la fabricación de una obra específica o de toda una ciudad;

En química analítica
a la traza, una cantidad minúscula de una sustancia en una mezcla; por ejemplo, "Se encontraron trazas (muy pocos) cuerpos cetónicos en la leche";

En Ecuador, Bolivia y otros países de Hispanoamérica
a la apariencia de una persona.